De Football League Cup 1993/94, om sponsorredenen ook bekend als de Coca-Cola Cup, was de 34ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 17 augustus 1993 en eindigde op zondag 27 maart 1994 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Keith Cooper (Wales). In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
FA Cup 1993/94
Finale League Cup 1994
Engels voetbalkampioenschap 1993/94

Bekervoetbal 1993/94
1994